Resultats del Gran Premi del Canadà de Fórmula 1 de la temporada 1990, disputat al circuit urbà de Gilles Villeneuve de Mont-real el 10 de juny del 1990.

Resultats de la cursa

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 20. 399

 Volta ràpida: Gerhard Berger 1' 22. 077 (a la volta 70)

Referències 

 

Canadà
1990